Schlögell ist der Familienname folgender Personen:

 Jenny Schlögell (vor 1885–nach 1906), deutsche Theaterschauspielerin
 Johann Friedrich Schlögell (1824–1894), deutscher Theaterschauspieler
 Rolf Schlögell (1921–1984), deutscher Mediziner und Ärztefunktionär